Бережной Анатолій Семенович (19 вересня (2 жовтня) 1910 — 15 грудня 1996) — український хімік і технолог в галузі силікатів. Академік АН УРСР (1979).
 Бережной Іван Михайлович (1924—1944) — молодший лейтенант Робітничо-селянської Червоної Армії, учасник Другої світової війни, Герой Радянського Союзу (1945).
 Бережной Юрій Анатолійович — український фізик.